De 1000 km van Spa-Francorchamps is een endurancerace voor sportwagens en prototypes op het circuit van Spa-Francorchamps.

Geschiedenis 
Vanaf 1963 werd op het circuit in Spa een 500 km lange race georganiseerd voor het World Sportscar Championship. In 1966 werd de afstand verlengd tot 1000 km en kreeg Spa naast de 24 uur een tweede langeafstandsrace. De race werd jaarlijks georganiseerd tot 1975, toen het 14 km lange circuit werd ingekort tot 7 km om te voldoen aan de veiligheidseisen van de Formule 1. Tussen 1982 en 1988 werd voor het World Sportscar Championship opnieuw ieder jaar een 1000 km georganiseerd. In 1989 en 1990 werd de race voor het kampioenschap ingekort tot ongeveer 500 km en hierna verdween ze zelfs helemaal van de kalender.

In 2003 werd de 1000 km van Spa nieuw leven in geblazen en sinds 2004 telt ze mee voor de Le Mans Series.

Erelijst

14 km circuit

7 km circuit

Externe links 
 Huidige organisator

Endurancerace
Sportevenement in Spa
Autosport in België